Malherbe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Malherbe (1845–1915), fransk kirurg
 Alfred Malherbe (1804–1865), fransk jurist och naturforskare
 Arnaud Malherbe (född 1972), sydafrikansk friidrottare
 Charles Malherbe (1853–1911), fransk musikolog och tonsättare
 Didier Malherbe (född 1943), fransk jazzmusiker
 Edmond Malherbe (1870–1963), fransk tonsättare
 Ernst Gideon Malherbe (1895–1982), sydafrikansk utbildningvetare
 François de Malherbe (1555–1628), fransk poet
 Ivor Malherbe (född 1962), schweizisk jazzmusiker
 Joseph François Malherbe (1733–1827), fransk kemist

Se även 
 Malherbe-sur-Ajon, fransk kommun (commune nouvelle) i Normandie

Franska efternamn